Can Sent-romà és una vil·la romana en ruïnes ubicada al costat de la masia medieval d'aire gòtica, anomenada també Can Sent-romà, situada al terme de Tiana, al Maresme, declarats "Monument històric i artístic d'interès provincial".

Hi va residir l'historiador i arqueòleg Epifani de Fortuny i Salazar, Baró d'Esponellà.

Vegeu també 
 Can Sent-romà
 Llista de jaciments arqueològics de Catalunya

Referències

Enllaços externs 
 PoblesDeCatalunya.cat - Can Sent-romà
 El Maresme - el món romà
 Josep María Padrós i Cuyàs - Director de les excavacions de Sent-romà (Tiana) del 1954 al 1957
 Grup Paradís - Can Sent-romà (fotografies) 

Jaciments arqueològics del Maresme
Patrimoni monumental del Maresme
Edificis de Tiana
Can Sent-roma